Christian Berglund (né le  à Örebro en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Karlskoga HC, il joue son premier match dans l'Elitserien en 1998 avec le Färjestads BK. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée dans la LNH 1998 par les Devils du New Jersey au deuxième tour en trente-septième position. De 2001 à 2004, il évolue en Amérique du Nord. Il joue notamment dans la Ligue nationale de hockey avec les Devils puis les Panthers de la Floride. Il part en Suisse de 2005 à 2010. Il remporte le championnat de Suède 2011 avec Färjestad.

Carrière internationale
Il représente la Suède au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1997-1998|| Färjestads BK|| Elitserien|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|1998-1999|| Färjestads BK|| Elitserien|| 37|| 2|| 4|| 6|| 37|| 4|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
| IF Troja-Ljungby || Division 1 || 3|| 1|| 0|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|1999-2000|| Färjestads BK|| Elitserien|| 43|| 8|| 6|| 14|| 44|| 7|| 2|| 1|| 3|| 10
|-
| Bofors IK || Allsvenskan || 6|| 2|| 0|| 2|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001|| Färjestads BK|| Elitserien|| 49|| 17|| 20|| 37|| 142|| 16|| 7|| 7|| 14|| 22
|-
| 2001-2002|| Devils du New Jersey|| LNH|| 15|| 2|| 7|| 9|| 8|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2001-2002|| River Rats d'Albany|| LAH|| 60|| 21|| 26|| 47|| 69|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003|| Devils du New Jersey|| LNH|| 38|| 4|| 5|| 9|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003|| River Rats d'Albany||  LAH|| 26|| 6|| 14|| 20|| 57|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2003-2004|| Devils du New Jersey|| LNH|| 23|| 2|| 3|| 5|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Panthers de la Floride|| LNH|| 10|| 3|| 1|| 4|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| Färjestads BK|| Elitserien|| 48|| 7|| 13|| 20|| 97|| 14|| 2|| 3|| 5|| 56
|-
| 2005-2006|| Rapperswil-Jona Lakers|| LNA|| 44|| 24|| 20|| 44|| 124|| 11|| 4|| 8|| 12|| 63
|-
| 2006-2007|| CP Berne||  LNA|| 42|| 17|| 25|| 42|| 97|| 16|| 5|| 5|| 10|| 18
|-
| 2007-2008|| CP Berne ||  LNA|| 48|| 13|| 32|| 45|| 80|| 6|| 0|| 4|| 4|| 4
|-
| 2008-2009|| Rapperswil-Jona Lakers||  LNA|| 49|| 22|| 25|| 47|| 80|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Rapperswil-Jona Lakers||  LNA|| 43|| 23|| 21|| 44|| 75|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| Färjestads BK|| Elitserien|| 51|| 17|| 15|| 32|| 68|| 11|| 2|| 6|| 8|| 4
|-
|2011-2012 || Färjestads BK || Elitserien || 53|| 16|| 11|| 27|| 61|| 11|| 3|| 3|| 6|| 8
|-
|2012-2013 || Färjestads BK || Elitserien || 51|| 15|| 22|| 37|| 103|| 10|| 2|| 1|| 3|| 10
|-
|2013-2014 || Färjestads BK || Elitserien || 38|| 8|| 10|| 18|| 77|| 15|| 1|| 1|| 2|| 57
|-
|2014-2015 || BIK Karlskoga || Allsvenskan || 43 || 9 || 12 || 21 || 26 || 2 || 0 || 0 || 0 || 14
|-
|2015-2016 || BIK Karlskoga || Allsvenskan || 46 || 12 || 8 || 20 || 53 || 4 || 0 || 2 || 2 || 6

| 86|| 11|| 16|| 27|| 42|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2

Au niveau international 

|1998 ||align="left"|Championnat d'Europe junior || 6|| 4|| 4|| 8|| 10 || ||align="left"|  Médaille d'or
|-
|1999 ||align="left"|Championnat du monde junior || 6|| 4|| 4|| 8|| 33 || +5||align="left"| Quatrième place
|-
|2000 ||align="left"|Championnat du monde junior || 7|| 4|| 2|| 6||  4||+3||align="left"| Cinquième place

Références

Naissance en mars 1980
Naissance à Örebro
Joueur international suédois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Devils du New Jersey
Joueur du Färjestads BK
Joueur des River Rats d'Albany
Joueur des Devils du New Jersey
Joueur des Panthers de la Floride
Joueur des Rapperswil-Jona Lakers
Joueur du CP Berne
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du IF Troja-Ljungby
Joueur du BIK Karlskoga